Тур Сингкарака () — шоссейная многодневная велогонка, с 2009 года ежегодно проводящаяся в индонезийской провинции Западная Суматра. Название отсылается к озёру Сингкарак, находящемуся в данном регионе. С 2009 года гонка входит в календарь UCI Asia Tour под категорией 2.2. Организатором выступает Министерство культуры и туризма Индонезии.

История 
Дебютный выпуск велогонки проходил с 29 апреля по 3 мая 2009 года при финансовой поддержке Министерства культуры и туризма Индонезии, которое ставило за цель рекламу региона для туристов, и банков BNI и Maybank. На гонку приехали команды с 15 стран. Маршрут гонки состоял из пяти этапов суммарной протяжённостью 459 километров. Призовой фонд составлял 600 млн рупий. Победителем старта стал иранец Гадер Мизбани из команды «Tabriz Petrochemical Team».

Призёры

Ссылки 
Официальный сайт  
Тур Сингкарака на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки в Азии
Велогонки в Индонезии